

Cinema 
Furia (Fury) – film del 1936 diretto da Fritz Lang
Furia – film del 1947 diretto da Goffredo Alessandrini 
Furia – film del 1999 diretto da Alexandre Aja

Fumetti
Furia – componente di un gruppo di guerriere dell'universo fumettistico DC Comics

Letteratura
Furia (Fury) – romanzo di Henry Kuttner del 1947
Furia (Fury) – romanzo di Salman Rushdie del 2001

Mitologia
Furia – una delle tre Furie, figure della mitologia romana

Musica
Furia – gruppo musicale francese
Furia – gruppo musicale norvegese
Furia/Furia (versione orchestrale Papero Quack) – singolo di Mal sigla del celebre telefilm 
Furia – album di Mal del 1977
Furia – album dei Furia del 1999
La musique de Furia – album di Brian May del 1999, colonna sonora del film Furia

Onomastica
Furia – forma femminile del nome proprio di persona Furio
gens Furia

Persone
Giacomo Furia, attore italiano.
Salvatore Furia, meteorologo italiano.
Furia (calciatore), ex calciatore italiano.

Televisione
Furia (Fury) – telefilm
Furia (Fury), episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager

Altri progetti